Lusadzor peut désigner :
 Lusadzor, une communauté rurale de la région d'Askeran au Haut-Karabagh ;
 Lusadzor, une communauté rurale du marz de Tavush en Arménie.